Brinno, een van de leiders van de Bataafse Opstand
 Hr. Ms. Brinio, oorlogsschip
 Brinio (uitgeverij), Rotterdamse uitgeverij die ansichtkaarten uitgaf
 Brinio (hond)